Dístrato kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dístrato (ort i Grekland, Nomós Ártas), Epirus, 
 Dístrato (ort i Grekland, Nomós Ioannínon), Epirus, 

Robotskapade Greklandförgreningar